Skorkov est un toponyme qui peut désigner :

Skorkov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Skorkov, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie